Maciej Grądzki –  sędzia ziemski, podczaszy i podstarości wiski
 Samuel Grądzki – polski kronikarz, historyk, dyplomata i arianin
 Sebastian Grądzki – chorąży, stolnik, cześnik, łowczy i podstarosta wiski
 Tomasz Grądzki – starosta, podczaszy i dworzanin królewski
 Zbigniew Grądzki – polski lekarz weterynarii